Station Zwijndrecht (Nederland), een spoorwegstation in Nederland, gelegen aan Staatslijn I.
 Station Zwijndrecht (België), een spoorwegstation in België, gelegen aan lijn 59.
 Station Zwijndrecht (OW4), een voormalige spoorweghalte in België, aan lijn 59
 Station Zwijndrecht-Fort, een voormalig spoorwegstation in België, gelegen aan lijn 59.